505 steht für:
 505 (Jahr)
 505 v. Chr. (Jahr)
 505, Stück (2007) auf dem Album Favourite Worst Nightmare von Arctic Monkeys
 BMW 505, deutscher Pullman-Limousinenprototyp für Bundeskanzler Konrad Adenauer
 De Tomaso 505, italienischer Rennwagen
 Fiat 505, italienischer Pkw
 Peugeot 505, französischer Pkw
 Bell 505, US-amerikanischer Hubschrauber
 505er, internationale Zweimann-Jolle

Siehe auch: